Агафонов Валерий Борисович (10 марта 1941 — 5 сентября 1984) — советский певец, исполнитель старинного и современного романса.

Биография 
Родился 10 марта 1941 года в Ленинграде в семье служащих: сотрудника Публичной библиотеки Агафонова Бориса Лукича, погибшего на фронте в первые дни войны, и воспитательницы детсада Коноплиной Марии Леонидовны. Семья пережила блокаду. В 1949 году пошел в школу. После окончания седьмого класса, в 1956 году, поступил в ремесленное училище № 63, где познакомился и подружился с Юрием Борисовым. Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую окончил в 1963 году. Во время учебы в училище заболел ревматизмом. Болезнь дала осложнение на сердце. В 1958 году работал рабочим в цирке (б. цирке Чинизелли), затем перешел электриком в Академию художеств.

Дважды поступал в Ленинградский театральный институт (ныне Российский государственный институт сценических искусств) и проходил там все «актёрские туры», но его не допускали до вступительных экзаменов — он не имел школьного аттестата о среднем образовании.

В 1962 году Агафонова приняли работать осветителем сцены в Институт театра, кино и музыки, спустя год он в той же должности работал в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. Горького. Также работал в Алтайской филармонии. С 1967 года — в Вильнюсе, где становится актёром-статистом Русского драматического театра. Здесь женился на ленинградском филологе и своей давней знакомой Елене Бахметьевой. В 1967 году снимался в эпизодах фильма «День солнца и дождя». Попытки перейти в труппу Театра на Таганке и театра «Ромэн» оказались безуспешными.

В 1980 году Агафонов вернулся в Ленинград. В 1982 году женился на Татьяне Винниковой.

Умер 5 сентября 1984 года от сердечного приступа на улице вблизи Московского вокзала по дороге на выступление.

Похоронен в Парголове на Северном кладбище, на участке ветеранов сцены (15-й Восточный участок).

Дочери: искусствовед, переводчица с немецкого языка Владислава (Лада) Агафонова (р. 7 января 1970 года), Дарья Агафонова.

Творчество 
Выдающийся исполнитель романсов. Искусство романса нашло в Валерии Агафонове глубокого и вдумчивого интерпретатора. Как певец начал выступать с романсами в валютном баре гостиницы «Астория». Также  под псевдонимом Ковач (кузнец, Ковач Барна, 1920-2005, венгро-австрийский гитарист-самоучка) выступал в цыганском ансамбле с исполнением таборных песен (имел прозвище «белый цыган»). 

В фильме «Путина» (режиссер Э.Григорьев) сыграл  роль рулевого на рыболовецком судне и исполнял песню в собственном сопровождении на гитаре. Съемки проходили на Дальнем Востоке, в бухте Находка. В 1979 году снялся в фильме «Личной безопасности не гарантирую…» (режиссер А. Вехотко) в небольшой роли цыгана. В фильме звучит небольшой фрагмент романса Ю. Борисова «Перед боем». Съемки проходили в Юрмале.

В Вильнюсе с женой подготовил концертную программу «Гори, гори, моя звезда» и выступал с ней от общества «Знание» в Литве. В 1980 году состоялся последний концерт Агафонова в Литве, после чего он вернулся в Ленинград.
С 1980 года — артист Ленконцерта. Знал и исполнял более 700 романсов и песен. Агафонов пробовал и сам писать музыку (на стихи Н. Гумилёва, С. Есенина, Ю. Борисова). Выступал в пригородных домах отдыха и санаториях. Тогда же была сделана первая запись романсов в его исполнении на радио.

Адреса в Ленинграде 
 1941—1984 — Моховая улица, 32

Память 
 После смерти Валерия Агафонова, в 1985—1991 годах фирма «Мелодия» выпустила пять грампластинок с записями романсов в исполнении певца под названием «Песни сердца». Бо́льшая часть этих романсов была записана и сохранилась благодаря известному петербургскому коллекционеру Михаилу Крыжановскому (сохранившему для нас также Высоцкого; трагически погиб в январе 1994 года), создателю первого в России клуба авторской песни при ДК "Восток".
 С 1998 по 2005 год компанией SoLyd Records было выпущено 6 CD певца.
 В 2000 году в Санкт-Петербурге на доме, где жил певец (Моховая улица, дом 32), была установлена мемориальная доска (архитектор Т. Н. Милорадович ) с текстом: «В этом доме с 1941 по 1984 год жил выдающийся исполнитель русских романсов Валерий Борисович Агафонов».
 О В. Б. Агафонове созданы две документальные ленты — «Петербургский романс» (реж. А. Сидельников, ТПО «Выбор», 1989) и «Порог сердца» (реж. С. Зайцев, «Техновидео», 2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт, посвященный Валерию Агафонову
 Романс «Ветка сирени» в исполнении В. Агафонова, музыка А. Волошина, стихи М. Гальперина.
 Валерий Агафонов. 70 лет со Дня рождения
 Валерий Агафонов на YouTube.com
 Валерий Агафонов // kkre-18.narod.ru: краткая справка и некоторые песни в mp3
 Валерий Агафонов многие песни на muzofon.com
 Валерий Агафонов. Вильнюсский период // Радио «Свобода», ноя 2015 (аудио)
 Памяти Валерия Агафонова // «Царскосельская газета» № 131 от 14.11.2000

Исполнители романсов
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний